Capdeville puede referirse a:

Augusto Capdeville, arqueólogo chileno;
Paul Capdeville, tenista chileno;
Capdevilla o Capdeville, localidad y distrito de la Argentina;
Estación Capdeville, estación de ferrocarril en Capdeville, Argentina;
Lamothe-Capdeville, población y comuna de Francia.